Хосе Морено:
 Морено, Хосе Альсидес (род. 1981) — колумбийский футболист.
 Морено, Хосе Мануэль (1916—1978) — аргентинский футболист.
 Морено, Хосе Элиас (род. 1956) — мексиканский актёр театра и кино.